Tjamuaha ist der Name folgender Personen:
 Maharero ua Tjamuaha, siehe Maharero (1820–1890), traditioneller Führer der Herero
 Tjamuaha ua Tjirue (ca. 1790–1859 oder 1861), traditioneller Führer der Herero

und steht für:
 ein traditionelles Königshaus der Herero, siehe Traditionelle Führer der Herero#Tjamuaha Royal House/OtjikaTjamuaha